Влади́мир Никола́евич Ка́рпов (8 октября 1946, Трубчевск, Брянская область — март 2007, Москва) — деятель органов внешней разведки СССР и России, автор книг по истории советской разведки, полковник Службы внешней разведки России.

Биография 
Владимир Николаевич Карпов родился 8 октября 1946 года в поселке Трубчевск Брянской области. Получил высшее военное (Военный институт иностранных языков (ВИИЯ), 1971) и специальное разведывательное (Академия внешней разведки, 1974) образование. Владел французским, арабским и болгарским языками. Одиннадцать лет проработал за рубежом в резидентурах внешней разведки (Гвинея, Франция, Марокко, Мадагаскар). С 1992 года — сотрудник пресс-бюро СВР. Полковник. Профессор Российской академии естественных наук (РАЕН).

Автор и составитель книг «Тайные информаторы Кремля», «Внешняя разведка» и многочисленных публикаций по истории советской разведки в прессе. Писатель, член Союза писателей России. Общий тираж книг превышает 50 тыс. экз.

Скончался в 2007 году, похоронен на  в Москве.

Награды 
 Премия Службы внешней разведки Российской Федерации (2003) за книгу «Тайные информаторы Кремля. Нелегалы».

Список произведений

Книги

Переводы

Рецензии, Критика

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Военного института иностранных языков
Выпускники Краснознамённого института КГБ
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Члены Союза писателей России
Разведчики СССР
Разведчики России
Сотрудники Службы внешней разведки России
Лауреаты премии СВР РФ